Die Usbekische Fußballliga 2011 wird zum 20. Mal seit Unabhängigkeit des Landes ausgetragen. Die Anzahl der Mannschaften ist 14. Die Hauptstadt ist mit zwei Teams in der Liga vertreten, seit Lokomotiv Taschkent in der Saison 2010 abgestiegen war.

Vereine der Saison 2011

Tabelle 

2011
Fußballsaison 2011